Fonseca – miasto w Kolumbii
 Fonseca – zatoka Oceanu Spokojnego w Ameryce Środkowej
 Fonseca – popularne nazwisko w Hiszpanii i Portugalii